Palacios Rubios (o Palaciosrubios) puede referirse a:
 Juan López de Palacios Rubios, jurisconsulto español del sigloXVI.
 Requerimiento de Palacios Rubios.
 Leyes de Toro.
 Palaciosrubios, localidad de la provincia de Salamanca (España).
 Palacios Rubios, localidad del municipio de Nava de Arévalo, en la provincia de Ávila (España).